Битва при Хакодате (箱館戦争, Hakodate Sensō) велась в Японии с 4 декабря 1868 года по 27 июня 1869 года между остатками армии сёгуната Токугава, сведёнными в вооружённые силы мятежной Республики Эдзо, и армиями вновь сформированного имперского правительства (состоящего в основном из сил княжеств Тёсю и Сацума). Это был последний этап Войны Босин, и она произошла вокруг Хакодате на северном японском острове Хоккайдо. На японском языке это также известно как битва при Горёкаку (五稜郭の戦い, Горёкаку-но татакай).

Согласно японскому календарю, битва при Хакодате велась с Мэйдзи — 1 год (ганнэн), 10 месяцев, 21 день до Мэйдзи — 2 год, 5 месяцев 18 дней.

Исторический фон 
Война Босин разразилась в 1868 году между войсками, выступавшими за восстановление политической власти императора, и правительством сёгуната Токугава. Правительство Мэйдзи нанесло поражение силам сёгуна в битве при Тоба-Фусими и впоследствии заняло столицу сёгуна в Эдо.

Эномото Такеаки, вице-командующий флотом сёгуната, отказался передать свой флот новому правительству и покинул Синагаву 20 августа 1868 года с четырьмя паровыми боевыми кораблями (Кайё, Кайтен, Банрю, Тиёдагата) и четырьмя паровыми транспортами (Канрин Мару, Микахо, Синсоку, Тёгей), а также 2000 моряков, 36 членов «югекитай» (партизанского отряда) во главе с Иба Хатиро, несколько чиновников бывшего правительства бакуфу, включая заместителя главнокомандующего армией сёгуната Мацудайра Таро, Накадзима Сабурозукэ, и члены французской военной миссии в Японии во главе с Жюлем Брюне.

21 августа флот столкнулся с тайфуном у Тёси, в котором Микахо был потерян, а Канрин Мару, сильно пострадавшая, была вынуждена повернуть назад, где она была захвачена у Симидзу.

Остальной флот достиг гавани Сендай 26 августа, одного из центров Северной коалиции (奥羽越列藩同盟) против нового правительства, состоящей из феодальных княжеств Сэндай, Ёнэдзава, Айдзу, Сёнай и Нагаока.

Имперские войска продолжали продвигаться на север, взяв замок Вакамацу и сделав позиции в Сёндае несостоятельными. 12 октября 1868 года флот покинул Сендай, приобретя ещё два корабля («Оэ» и «Хоо Мару», ранее заимствованные княжеством Сэндай у сёгуната), и ещё около 1000 солдат: бывшие войска бакуфу под командованием Отори Кэйсукэ, войска Синсэнгуми под командованием Хидзиката Тосидзо, Югекитай под командованием Кацутаро Хитоми, а также ещё несколько французских советников (Фортан, Марлен, Буффье, Гарде), которые достигли Сёндай по суше.

Битва

Оккупация южной части Хоккайдо 

Повстанцы, насчитывавшие около 3000 человек и путешествовавшие на корабле с Эномото Такеаки, достигли Хоккайдо в октябре 1868 года. 20 октября они высадились в заливе Васиноки, за Хакодате. Хидзиката Тосидзо и Отори Кэйсуке вели колонну в направлении Хакодате. Они подавили местное сопротивление силами области Мацумаэ, заявившей о своей лояльности новому правительству Мэйдзи, и 26 октября заняли крепость Горёкаку, ставшую командным центром повстанческой армии.

Были организованы различные экспедиции, чтобы взять под полный контроль южный полуостров Хоккайдо. 5 ноября Хидзиката под командованием 800 солдат и при поддержке боевых кораблей Кайтен и Банрё занял замок Мацумаэ. 14 ноября Хидзиката и Мацудайра сошлись в городе Эсаси при поддержке флагмана Кайё Мару и транспортного корабля Синсоку. К сожалению, Кайё Мару потерпел кораблекрушение и погиб во время бури недалеко от Эсаси, а Синсоку также погиб, когда пришёл ему на помощь, нанеся ужасный удар силам повстанцев.

Уничтожив все местное сопротивление, 25 декабря повстанцы основали Республику Эдзо с правительственной организацией, созданной по образцу Соединённых Штатов, с Эномото Такеаки в качестве президента (総裁). Правительство Мэйдзи в Токио отказалось признать отколовшуюся республику.

Вокруг Хакодате была создана сеть обороны в ожидании нападения войск нового имперского правительства. Войска Республики Эдзо были сформированы под гибридным франко-японским руководством, с главнокомандующим Отори Кейсукэ, которого поддержал Жюль Брюне, и каждой из четырёх бригад, которыми командовал французский офицер (Фортан, Марлен, Андре Казенёв, Буффье), поддержанный восемью полубригады японских командиров. Два бывших офицера французского флота, Эжен Коллаш и Анри Николь, присоединились к повстанцам, и Коллаш был назначен ответственным за строительство укреплений вдоль вулканических гор вокруг Хакодате, а Николь отвечал за реорганизацию флота.

Тем временем имперский флот был быстро сформирован вокруг бронированного военного корабля «Котэцу», который был куплен правительством Мэйдзи у США. Другими имперскими кораблями были «Касуга», «Хирю», «Тейбо», «Ёсун», «Мосун», которые были поставлены владениями Сага, Тёсю и Сацума недавно сформированному правительству в 1868 году. Флот покинул Токио 9 марта 1869 года и направился на север.

Мияко Бэй 

Имперский флот достиг гавани Мияко 20 марта. Предвидя прибытие имперского флота, повстанцы разработали дерзкий план по захвату нового мощного боевого корабля «Котэцу».

Три военных корабля были отправлены для внезапной атаки в так называемой битве у залива Мияко: «Кайтен», на котором ехали элита Синсэнгуми, а также бывший офицер французского флота Анри Николь, военный корабль " Банрю " с бывшим Французский офицер Клато и военный корабль Такао с бывшим офицером ВМС Франции Эженом Коллашем на борту. Чтобы создать сюрприз, Kaiten вошёл в гавань Мияко с американским флагом. Они подняли флаг Республики Эдзо за несколько секунд до посадки на Котэцу . Экипаж Kōtetsu сумел отразить атаку с помощью пушки Гатлинга, с огромными потерями для атакующих. Два боевых корабля Эдзо вернулись на Хоккайдо, но «Такао» преследовали и выбросили на берег.

Высадка имперских войск 
Имперские войска численностью 7000 человек наконец высадились на Хоккайдо 9 апреля 1869 года. Они постепенно занимали различные оборонительные позиции, пока последний бой не произошёл вокруг крепости Горёкаку и Бентен Дайба вокруг города Хакодате.

Первое крупное военно-морское сражение Японии между двумя современными военно-морскими силами, Морское сражение у залива Хакодате, произошло ближе к концу конфликта, в мае 1869 года.

Перед окончательной капитуляцией, в июне 1869 года, французские военные советники Республики Эдзо бежали на военный корабль французского флота, стоявший в заливе Хакодате, Кэтлогон, откуда они вернулись в Иокогаму, а оттуда во Францию.

Потеряв почти половину своей численности и большую часть своих кораблей, военные Республики Эдзо сдались правительству Мэйдзи 27 июня 1869 года.

Последствие 
.
Битва ознаменовала конец старого феодального режима в Японии и конец вооружённого сопротивления Реставрации Мэйдзи. После нескольких лет заключения несколько лидеров восстания были реабилитированы и продолжили блестящую политическую карьеру в новой объединённой Японии: в частности, Эномото Такеаки занимал различные министерские должности в период Мэйдзи.

Новое имперское правительство, обретшее наконец безопасность, вскоре после окончания конфликта создало множество новых институтов. В частности, Императорский флот Японии был официально создан в июле 1869 года и включал в себя многие из боевых кораблей и кораблей, участвовавших в битве при Хакодате.

Будущий адмирал Того Хэйхатиро, герой Цусимского сражения 1905 года, участвовал в сражении в качестве наводчика на борту гребного парового военного корабля «Касуга».

Более поздние изображения битвы 

Хотя в битве при Хакодате было задействовано одно из самых современных вооружений той эпохи (паровые военные корабли и даже бронированный военный корабль, едва изобретённый 10 годами ранее с первым в мире морским броненосцем, французским La Gloire), пушки Гатлинга, пушки Армстронга, современные униформа и методы боя, большинство более поздних японских изображений битвы в течение нескольких лет после Реставрации Мэйдзи предлагают анахроническое представление традиционных самураев, сражающихся на мечах, возможно, в попытке романтизировать конфликт или преуменьшить масштабы модернизации. уже достигнуто в период Бакумацу (1853—1868).

Значение

Модернизация 
Хотя модернизация Японии обычно объясняется началом периода Мэйдзи (1868 г.), на самом деле она началась значительно раньше, примерно с 1853 года, в последние годы правления сёгуната Токугава (Период Бакумацу). Битва при Хакодате 1869 года показывает двух изощрённых противников в по сути современном конфликте, где ключевую роль играют сила пара и пушки, хотя некоторые элементы традиционного боя явно сохранились. Большая часть западных научных и технических знаний уже поступала в Японию примерно с 1720 года через рангаку, изучение западных наук, а с 1853 года сёгунат Токугава был чрезвычайно активен в модернизации страны и открытии её для иностранного влияния. В некотором смысле движение Реставрации, основанное на идеологии сонно-дзёи, было реакцией на эту модернизацию и интернационализацию, хотя, в конце концов, император Мэйдзи решил следовать аналогичной политике при Фукоку кёхэй («богатая страна, сильная армия»). Некоторые из его бывших сторонников из княжества Сацума, такие как Сайго Такамори, восстали против этой ситуации, что привело к Сацумскому восстанию в 1877 году.

Участие Франции 
Группа французских военных советников, членов 1-й французской военной миссии в Японии во главе с Жюлем Брюне, сражалась бок о бок с войсками бывшего бакуфу Токугава, которых они обучали в течение 1867—1868 годов.

Битва при Хакодате также раскрывает период японской истории, когда Франция была активно вовлечена в дела Японии. Точно так же интересы и действия других западных держав в Японии были довольно значительными, но в меньшей степени, чем с французами. Это участие Франции является частью более широкой и часто катастрофической внешней деятельности Французской империи при Наполеоне III и последовало за Мексиканской кампанией. Члены французской миссии, которые последовали за своими японскими союзниками на север, все ушли в отставку или дезертировали из французской армии, прежде чем сопровождать их. Хотя они были быстро реабилитированы по возвращении во Францию, а некоторые, такие как Жюль Брюне, продолжили блестящую карьеру, их участие не было преднамеренным или политически мотивированным, а скорее было вопросом личного выбора и убеждений. Потерпев поражение в этом конфликте и снова потерпев поражение во франко-прусской войне, Франция продолжала играть важную роль в модернизации Японии: в 1872 году под руководством французского инженера Эмиля Бертена в 1880-х годах.

Примечания

Источники 
 

Война Босин
Сражения Японии
1868 год в Японии
1869 год в Японии
Конфликты 1868 года
Конфликты 1869 года